Le Futura Volley Busto Arsizio est un club italien de volley-ball féminin basé à Busto Arsizio, dans la province de Varèse, en Lombardie, qui évolue pour la saison 2020-2021 en Serie A1.

Historique 
 Brums Busto Arsizio (2000–2002)
 Dimeglio Brums Busto Arsizio (2002–2006)
 Yamamay Busto Arsizio (2006–2012)
 Unendo Yamamay Busto Arsizio (2012–2016)
 Unet Yamamay Busto Arsizio (2016-2017)
 Unet E-Work Busto Arsizio (2017-...)

Palmarès 
 Coupe de la CEV (3) 
 Vainqueur :2010, 2012, 2019
Finaliste : 2017
 Ligue des champions
Finaliste : 2015
 Championnat d'Italie (1)
 Vainqueur : 2012
 Finaliste : 2014
 Coupe d'Italie (1)
 Vainqueur : 2012.
Finaliste : 2020.
Supercoupe d'Italie (1)
 Vainqueur : 2012.
 Finaliste : 20142020.
Coupe d'Italie A2 
Finaliste : 2006, 2007.

Bilan par saison

Effectif

Saison 2020-2021

Saisons précédentes

Entraîneur :  Carlo Parisi

Entraîneur :  Carlo Parisi

Entraîneur :  Carlo Parisi

Entraîneur :  Carlo Parisi

Entraîneur :  Carlo Parisi

Entraîneur : Carlo Parisi

Notes et références

Articles connexes 
Championnat d'Italie de volley-ball féminin
Coupe d'Italie de volley-ball féminin
Supercoupe d'Italie de volley-ball féminin

Liens externes
  Site officiel du club

Busto Arsizio
Busto Arsizio
Busto Arsizio
Busto Arsizio